Heteronemiidae — семейство палочников (Phasmatodea). Около 80 видов. Центральная и Южная Америка, Мадагаскар.

Описание 
Палочники крупных и средних размеров. Усики отчётливо тонкие нитевидные, слабо сегментированные, длиннее передних бёдер, а часто более длины всего тела (если усики короче и сегментированные, то вентральная часть передних бёдер гладкая). Передние бёдра с тремя ребрами, ребра пластинчатые. Если передние и задние бёдра не килевидные вентромедиально, то передние бёдра длиннее чем голова, пронотум и мезонотум вместе взятые.

Систематика 
12 родов и 79 видов.

 Триба 
 Heteronemia (20), Minteronemia (2), Spinonemia (1), Splendidonemia (1), Xeropsis (1)
 Триба 
 Parabacillus (3), Paraleptynia (2), Xiphophasma (3)
 Триба 
 Canuleius (23), Ceroys (2), Pygirhynchus (8)

Список родов 

 Canuleius Stål, 1875
 Ceroys Serville, 1838
 Heteronemia Gray, 1835
 Minteronemia Zompro, 2004
 Parabacillus Caudell, 1903
 Paraceroys Conle, Hennemann & Gutiérrez, 2011
 Paraleptynia Caudell, 1904
 Paraxeropsis Camousseight, 2008
 Pygirhynchus Serville, 1838
 Spinonemia Zompro, 2004
 Splendidonemia Zompro, 2004
 Xeropsis Redtenbacher, 1906
 Xiphophasma Rehn, 1913

Примечания

Литература 
 Bradley, J. C. & Galil, B. S. (1977). The taxonomic arrangement of the Phasmatodea with keys to the subfamilies and tribes. — Proceedings of the Entomological Society of Washington, 79(2): 176—208. 
 Erich Hunter Tilgner. (2002). Systematics of Phasmida. Dissertation … Doctor of philosophy. The University of Georgia. — Athens, Georgia. 2002

Ссылки 
 family Heteronemiidae Rehn, 1904

Привиденьевые
Семейства насекомых